

Dieren
 mussen, een familie van zangvogels
 Mus (geslacht), het zoogdiergeslacht der muizen
 Mus (ondergeslacht), een ondergeslacht van dat geslacht

Personen en personages
 Mus (cognomen), een Romeins cognomen
 Conny Mus, een Nederlands journalist
 Mus Deboub (1967), een Algerijnse golfprofessional
 Selma Vrooland, een Nederlands columniste met M. Mus als pseudoniem
 een familie uit de soapserie Goede tijden, slechte tijden (GTST); zie bijvoorbeeld de lijst van personages
 een personage uit De heilige Jan Mus, een roman uit 1979 van Gerard Walschap
 een personage uit de gelijknamige VPRO-tv-serie uit 1993 gespeeld door Annet Malherbe

Diversen
 Mus (Frankrijk), een gemeente in het Franse departement Gard
 Mus (televisieserie), een Nederlandse televisieserie uit 1993 van Ben Sombogaart
 De Mus, een klankdicht uit 1954 van Jan Hanlo
 De Mus, prijs voor de beste voorstelling van het seizoen in De Parade (theaterfestival)

Afkortingen en codes
 museum (mus.)
 Mauritius (land), aangeduid met de landcode MUS volgens ISO 3166-1 en de NAVO-landcode
 Vlieg (sterrenbeeld)

Zie ook
 Muş (doorverwijspagina), toponiemen in Turkije
 de Grote Mussencampagne van Mao Zedong, een verdelgingscampagne tegen plaagdieren
 Dominomus, een mus die doodgeschoten werd toen hij Domino Day 2005 leek te gaan verstoren